La Dernière Cible, un film de Buddy Van Horn sorti en 1988 ;
 La Dernière Cible, un film de Paul Hills sorti en 2003.

Voir aussi